Населені пункти в Чехії:

 Івань (Простейов)
 Івань (Брно-околиця)